Doug Herland (1951-1991), rameur d'aviron américain.
 Emma Herland (1855-1947), artiste peintre française.
 Michel Herland (1945-), économiste français.
 Herland, roman de science-fiction féministe de Charlotte Perkins Gilman.
Patronyme français
Patronyme anglais